

Коркоран — місто, штат Каліфорнія
 Коркоран — місто, штат Міннесота